Georgiades ist der Familienname folgender Personen:

 Apostolos Georgiades (* 1935), griechischer Jurist
 Charis Georgiades, zyprischer Politiker, Minister für Arbeit und Sozialversicherung, seit April 2013 Finanzminister
 Harris Georgiades (* 1972), zyprischer Politiker
 Thrasybulos Georgiades (1907–1977), griechischer Musikwissenschaftler, Pianist und Bauingenieur

Siehe auch:
 Georgiadis